Saint-Lazare – miasto w Kanadzie
W Paryżu:
 Rue Saint-Lazare – ulica
 Gare Saint-Lazare – dworzec
 Saint-Lazare – stacja metra

Zobacz też 
 Łazarz  – postać biblijna